Phineas y Ferb: Último día de verano es el episodio 34 y 35 (227 y 228 en total) de la cuarta temporada de la serie animada Phineas y Ferb. El episodio consta del final de la serie, tratando la historia de la última oportunidad de Candace para atrapar a sus hermanos y del Dr. Doofenshmirtz de ser el amo del Área Limítrofe.

Trama 
Los chicos deciden crear uno de sus inventos más originales para el cierre del verano. Ferb convence a Doof para usar su "recreadinador", pero Candace llega frustrada con Vanessa por no haber podido atrapar a sus hermanos. Candace conoce la máquina y la presiona, haciendo que ella y Doof repitan varias veces, logrando sus objetivos.
Doofenshmirtz y Candace repiten el día más de 24 veces, mientras Vanessa quiere irse a vivir con su madre, por lo que Doof cree que es patético y debe hacer algo para que no se vaya. Doof logra atrapar a Perry y crea una réplica con uno de sus inadores de la casa del gobernador, pone una campaña antes de las elecciones, y como él era el único en candidatura, fue elegido como el Gobernador por encima de su hermano Rogger. Doof pone una orden de restricción a luchar contra él, lo que hace que Perry y la OSBA ya no puedan seguir en pie. Mientras tanto, Candace termina con lo opuesto, cuando le decía a P y F sus amenazas, los inspiraba para hacerlos más creativos como hacer que el invento vuele o sea capaz de viajar al espacio. Vanessa le revela a Perry que ella solo quería decirle a su padre que fue aceptada en el curso de becario en la OSBA, pero será difícil ya que su padre es malo. Vanessa habla con su padre, y le hace ver que lo que siempre quiso, controlar el Área Limítrofe no lo hace feliz y que en realidad es una buena persona que ello aparenta ser mala. Doof en eso decide dejar de ser malo y ser bueno, pero el día se repite y todo vuelve a empezar.
Sin embargo, 2 efectos secundarios hacen que el mismo día repetido dure menos que la última vez que se repitió; se crean grietas temporales que provocan una succión a una dimensión temporal paralela, donde todo lo succionado deja de existir en el universo, alterando un mundo donde jamás existió y nadie lo recuerde, por lo mismo. Candace y Doof en un principio lo ignoran, pero se preocupan cuando cosas importantes dejan de existir y la máquina de Doof es succionada. Las cucharas, los muffins, y hasta los tigres son succionados, pero lo peor resulta cuando Phineas y Ferb son succionados. Candace, con ayuda de Buffort, baljeet e Isabella (quienes no conocieron a Phineas y Ferb y por ello Isabella vive infeliz) descubren el próximo portal y son succionados para rescatar a los chicos.
En la dimensión paralela, Phineas y Ferb huyen de los tigres y su memoria es restaurada por el efecto de esa dimensión; y ven regresar a sus amigos y hermana. Los 5 cruzan el portal con la máquina de Doof, mientras esté con Vanessa y Perry hacen otra máquina. Los dos equipos deducen que si en un momento exacto auto destruyen la máquina, el tiempo y la realidad serán restauradas, sin embargo, la máquina tiene un 45% de restaurarlo todo y un 55% de destruirlo todo! mientras la máquina de Doof lo inverso. Candace y Doof presionan a la vez el botón de auto destrucción, y el 45% de la máquina de P y F y el 55% de Doof para restaurarlo todo colaboran entre si haciendo un 100% y restaurando todo. Con el fin de ese día, todos se reúnen para recordar sus aventuras del verano, terminando el episodio con todos entrando a casa de P y F y con Phineas rompiendo la cuarta pared despidiéndose del público y cerrando la puerta.

Episodios de Phineas y Ferb
Películas de Disney
Películas de Disney Television Animation
Películas infantiles de Disney Television Animation